Osoby o tym nazwisku:
 Joël Chenal – francuski narciarz alpejski, olimpijczyk
 Thierry Chenal – włoski biathlonista